Jović – centro abitato del Cossovo
 Boban Jović – calciatore
 Borisav Jović – politico
 Božidar Jović – pallamanista
 Luka Jović – calciatore
 Stefan Jović – cestista